Entrammes peut faire référence à :
 Entrammes : commune française, située dans le département de la Mayenne ;
 L'Entrammes : fromage ;
 Traité d'Entrammes ;
 Bataille d'Entrammes.